Espace Nord est une collection de livres de poche, publiée par les Éditions Labor, à Bruxelles.
L'Espace Nord est le second plus grand quartier d'affaires de Bruxelles  et de Belgique.